Canada
 Danville – città del Québec
 Stati Uniti d'America
 Danville – comunità non incorporata della Contea di Morgan, Alabama
 Danville – capoluogo della Contea di Yell, Arkansas
 Danville – città della Contea di Contra Costa, California
 Danville – città della Contea di Twiggs, Georgia
 Danville – capoluogo della Contea di Vermilion, Illinois
 Danville – capoluogo della Contea di Hendricks, Indiana
 Danville – città della Contea di Des Moines, Iowa
 Danville – città della Contea di Harper, Kansas
 Danville – capoluogo della Contea di Boyle, Kentucky
 Danville – census-designated place della contea di Allegany, Maryland
 Danville – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Danville – villaggio della Contea di Knox, Ohio
 Danville – borough della Contea di Montour, Pennsylvania
 Danville – città della Contea di Caledonia, Vermont
 Danville – città della Contea di Boone, Virginia Occidentale
 Danville – città indipendente della Virginia